Името Црънча носят две български села и рид от Завалска планина:

 Црънча (Област Пазарджик),
 Црънча (Област Смолян),
 Црънча (рид от Завалска планина).